Plaats in Indonesië
 Ketangi (Kaliangkrik), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Ketangi (Pamotan), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Ketangi (Purwodadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java